Натуральне число 1839
 1839 рік до нашої ери
 1839 рік нашої ери